

Patronyme 
 Charles O'Bannon (1975-), joueur de basket-ball américain.
 Dan O'Bannon (1946-2009), réalisateur et scénariste américain.
 Ed O'Bannon (1972-), joueur de basket-ball américain.
 Larry O'Bannon (1983-), joueur de basket-ball américain.
 Presley O'Bannon (1776-1850), officier du Corps des Marines des États-Unis.
 Rockne S. O'Bannon (1955-), scénariste et producteur de télévision américain.

Autre 
 L', destroyer de classe Fletcher de la marine américaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme